Leonsberg bezeichnet

 Leonsberg (Suriname), eine Stadt in der Republik Suriname
 Leonsberg (Pilsting), ein Ortsteil von Pilsting, Landkreis Dingolfing-Landau, Bayern
 Leonsberg, deutscher Name von Saint-Léon (Walscheid), Ortsteil der Gemeinde Walscheid im Département Moselle, Region Grand Est, Frankreich

 Leonsberg oder Zimnitz (1.745 m), Berg im Salzkammergut; im engeren Sinn der Hauptgipfel

Siehe auch:
 Leonberg